Lapid ist der Familienname folgender Personen:

 Jair Lapid (* 1963), israelischer Journalist und Politiker
 Josef Lapid (1931–2008), israelischer Politiker
 Lito Lapid (* 1955), philippinischer Politiker, Filmregisseur und Schauspieler
 Nadav Lapid (* 1975), israelischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Schulamit Lapid (* 1934), israelische Schriftstellerin

Lapid ist auch der Name einer
 israelischen Siedlung im Westjordanland, siehe Liste israelischer Siedlungen

Sonstiges
 LapID, ein System zur automatischen Führerscheinkontrolle im gewerblichen Bereich

Siehe auch:
 Lapide